Ландскруна (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Ландскруна — місто у Швеції, у лені Сконе.
 Ландскруна БоІС — футбольний клуб із однойменного міста в Швеції.